Sosny (630 m n.p.m.) – wzgórze w miejscowości Niedzica, w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Znajduje się w północnym zakończeniu grzbietu, który od Frankowskiej Góry (858 m) odchodzi w północnym kierunku do doliny Dunajca. Grzbiet ten oddziela dolinę Kacwinianki od doliny Starowińskiego Potoku i kolejno z południa na północ znajdują się w nim: Serwoniec (787 m), Majowa Góra (741 m), Jędras (709 m) i Sosny (630 m). Wschodnie stoki wzgórza Sosny opadają do doliny Starowińskiego Potoku i znajdują się już na obszarze Słowacji (granica państwowa biegnie tutaj grzbietem wzgórza), północne opadające do Zbiornika Sromowskiego oraz zachodnie należą do Polski. Od południowo-zachodniej strony opadają do doliny Szubienicznego Potoku wcinającego się między wzgórze Sosny a grzbiet Jędrasa.

Na stoku Sosny znajdują się wyciągi narciarskie należące do położonego nad Dunajcem kompleksu turystycznego Polana Sosny. Północnym podnóżem Sosen, wzdłuż Sromowskiego Zbiornika biegnie szosa z Sromowiec Wyżnych do Niedzicy.

Przypisy 

Szczyty Pogórza Spisko-Gubałowskiego